Le ministère du Budget peut faire référence au :
 ministère du Budget en France ;
 ministère du Budget en Guinée ;
 ministère du Budget en République démocratique du Congo.